Кавильяке, Кавильяка или Кавильака () — богиня-девственница в пантеоне мифологии инков.

По одной из легенд, Кавильяке съела фрукт лукумы, содержащий семя бога беременности и Луны Кунирайя Виракоча. Вскоре Кавильяке родила ребёнка (пол ребенка неизвестен: то упоминается как сын, то как дочь), и спросила тот, кто отец её ребёнка, к нему дитя (которому исполнился тогда 1 год) подбежит само, и подбежала к Кунирайя (), радостно обнимая его ноги, и она испытала отвращение, поскольку Кунирайа был бедным, одетым в лохмотья и не обладал большим авторитетом среди богов, занимая самое скромное место среди них. После этого Кавильяке вместе со своим ребёнком убежала и бросилась с обрыва в море, и они (мать и дитя) превратились в скалы.

Этот миф известен из мифологической хроники «Боги и люди Варочири» перуанского священника Франсиско де Авилы.

Примечания 

Боги по алфавиту
Мифология инков
Богини